Ингрид Мария Веттерстранд (; ) — шведский политик.

Биография 
Родилась 2 октября 1973 года в Эскильстуне в провинции Сёдерманланд. Окончила Гётеборгский университет со степенью магистра биологии.

С 3 июля 2004 по 7 июня 2012 года была замужем за финским политиком и представителем организации Зелёный союз Вилле Ниинистё. У них родилось двое детей: сын Элиас (р. 2004) и дочь Линнеа (р. 2007).

С 2002 по 2011 год была одним из спикеров Партии зелёных совместно с . С 2001 по 2011 год была членом Риксдага.

Библиография 
 2010 – Den nya gröna vågen. Bokförlaget Forum.
 2011 – Fiskesubventioner och andra bottennapp (совм. с Маттиасом Свенссоном ). Timbro.
 2011 – Enkel biljett? (red. Ylva Larsdotter & Josefin Almer). Söderströms.
 2011 – Med andan i halsen. Teknikföretagen.
 2014 – Vad är miljö och 100 andra jätteviktiga frågor (совм. с Габриэлем Лильенстрёмом). Bokförlaget Langenskiöld.
 2016 – Kärnkraftsmyten. Hydra förlag.

Примечания

Ссылки 
 
 Мария Веттерстранд на сайте Риксдага

Википедия:Биографии современников
Персоналии:Эскильстуна
Блогеры Швеции
Деятели феминизма Швеции
Выпускники Гётеборгского университета